Dolgo Brdo je ime več naselij v Sloveniji:

 Dolgo Brdo, občina Litija
 Dolgo Brdo, občina Ljubljana
 Dolgo Brdo pri Mlinšah, občina Zagorje ob Savi

Naselja v Sloveniji